Kelly Jones (muzikant)
Kelly Jones (tennisser)